Бъркли може да се отнася за:

 Административни единици в САЩ
 Бъркли (Вирджиния)
 Бъркли (Калифорния)
 Бъркли, окръг в Южна Каролина, САЩ
 Бъркли, окръг в Западна Вирджиния, САЩ

 Личности
 Бъсби Бъркли (1895-1976) – американски режисьор
 Джордж Бъркли (1685-1753) – ирландски философ
 Ленъкс Бъркли (1903-1989) – британски композитор

Вижте също 
 Калифорнийски университет, Бъркли – подразделение на Калифорнийския университет
 Музикален колеж „Бърклий“ – в Бостън, САЩ